Александр («Aлекс») Аранбуру Деба (); () — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера 
Алекс Аранбуру в 2017-2019 выступал за испанскую  проконтинентальную  команду Caja Rural-Seguros RGA. На Вуэльта Испании 2019  стал одним из самых активных гонщиков, добившись двух вторых мест на различных этапах.  Отлично зарекомендовал себя в однодневных гонках, но добивается высоких результатов и в многодневках. Несмотря на молодость, на счету спортсмена уже ряд серьезных результатов. В 2018 он победил на Туре Гечо и стал 5-м в общем зачете Тура Норвегии. В сезоне 2019 года он выигрывал этапы на Вуэльта Бургоса и Вуэльта Мадрида. В 2019 году заключил контракт с , соглашение между командой и гонщиком рассчитано на два следующих года (2020 и 2021).

Достижения 

 2013
 1-й  Чемпион Испании - Групповая гонка (юниоры)
 2014
 2-й San Bartolomé Sari Nagusia 
 3-й Oñati Proba 
 2015
 1-й Xanisteban Saria
 1-й — Этап 4 Вуэльта Паленсии 
 1-й Oñati Proba 
 2-й Premio Primavera
 2018
 1-й Тур Гечо
 5-й Тур Норвегии — Генеральная классификация
 10-й Вуэльта Кастилии и Леона — Генеральная классификация
 2019
 1-й — Этап 2 Вуэльта Мадрида 
 1-й — Этап 4 Вуэльта Бургоса 
 2-й Тур Гечо

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Аранбуру, Алекс  на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Испании